Orquídea — flor
 Enterolobium glaziovii  — espécie vegetal
 Palmier — doce folhado cozido

Desambiguações de vegetais